Eherner Reiter bezeichnet:

 Der eherne Reiter, das Reiterstandbild Peters des Großen in Sankt Petersburg
 Der eherne Reiter (Gedicht)